Коста Павлов може да се отнася за:

 Коста Павлов (?) – български свещеник;
 Коста Павлов (? – 1870) – български лекар.